Morneau ist der Familienname folgender Personen:
 David Morneau (* 1975), US-amerikanischer Komponist
 Louis Morneau, Filmregisseur
 Robert Fealey Morneau (* 1938), US-amerikanischer Priester